Cladoconidium är ett släkte av svampar. Cladoconidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladoconidium